Dmitri Maksutow ist der Name folgender Personen:

*Dmitri Dmitrijewitsch Maksutow (1896–1964), russischer Optiker
 Dmitri Petrowitsch Maksutow (1832–1889), russischer Armeeoffizier